Pugettia är ett släkte av kräftdjur. Pugettia ingår i familjen Epialtidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pugettia